Pallada di Alessandria – poeta e grammatico di età ellenistica

Marina militare 
 Pallada – incrociatore russo
 Pallada – fregata russa 
 Pallada – incrociatore protetto russo della classe Pallada 
 Pallada – incrociatore russo della classe Bajan 
 Pallada – nave russa 
 Classe Pallada – classe di navi militari della marina imperiale russa

Pagine correlate 

 Pallade
 Palladio